Чжунъюаньская статуя Будды (), также называемая , Будда Весеннего Храма или Будда Храма Источника () статуя Будды Вайрочана недалеко от национального шоссе  в посёлке Чжаоцунь уезда Лушань городского округа Пиндиншань провинции Хэнань, Китай.

Статуя была построена в 2008 году.

Высота статуи 128 метров, включая 20 метров пьедестала в виде лотоса. Пьедестал планируется увеличить на 25 метров, таким образом общая высота памятника должна составить 153 метра. К 2010 году холм, на котором стоит памятник, был переформирован ещё в два пьедестала, верхний из которых — высотой 15 метров. Тем самым высота памятника возросла до 208 метров.

Планы на создание памятника были объявлены вскоре после запуска индийско-британского строительства проекта Майтрея в Уттар-Прадеше, который должен был стать крупнейшей статуей мира (152 м).

Стоимость проекта в целом составляет около 55 млн долл., из которых 18 миллионов приходятся на статую. Первоначально предполагалось, что статуя будет включать в себя 1100 частей из литой меди, общим весом 1000 тонн. 

Известное английское название статуи Spring Temple Buddha (Будда Храма Источника), иногда переводимое на русский как «Будда Весеннего Храма» видимо, произошло от расположенного неподалёку горячего источника Тяньжуй, вода в котором извергается при температуре 60°С, известного своими целебными свойствами.

Галерея 

Чжунъюаньская статуя оставалась №1 вплоть до 2018 года, когда в индийском штате Гуджарат не открыли Статую Единства, которая превзошла предыдущего рекордсмена более чем на 50 метров (её высота составила 182 метра, а с пьедесталом — 240 м).

См. также 
 Список самых высоких статуй мира

Примечания 

Памятники Китая
Буддийская скульптура
Буддийские храмы и монастыри Китая
Статуи Будды
Скульптуры из меди